

Patronyme
 Saint-Révérien (martyr), évêque d'Autun, décapité en 274.

Toponyme
 Saint-Révérien, un bourg de la Nièvre

Divers
 Église Saint-Révérien de Saint-Révérien (Nièvre)
 Église Saint-Révérien de Savianges (Saône-et-Loire)
 Église Saint Révérien de Coulanges (Allier)

Références 

Homonymie de toponyme